António Botto
 Benjamin Abrahão Botto
 Fabio Botto

Desambiguação